Будинок Михайла Коцюбинського — це перелік будинків, зведених для виконання своїх повноважень губернаторами.

Перелік 
 Будинок губернатора в Дніпрі;
 Будинок губернатора в Полтаві;
 Будівля губернатора в Сімферополі;
 Будинок губернатора в Чернігові.
 Будинок губернатора — маєток губернатора штату Луїзіана, що розташовується в Батон-Руж (США).